«Ба́нга» — литовский футбольный клуб. Базируется в городе Гаргждай. Выступает на стадионе «Гаргждай» вместимостью 800 человек. Команда заработала право выступления в А лиге в 2009 году, после того как «Каунас» и «Атлантас» отказались от участия в элитном дивизионе. До этого «Банга» выступала в высшем дивизионе с 1994 по 2000 годы. Финалист Кубка Литвы 2011 и 2014 годов.

Изменения названий 
 1955 год — Жальгирис;
 1957 год — Нямунас;
 1963 год — Статибиникас, Силикатас;
 1966 год — Банга.

Тренеры 
 Фёдор Финкель (до 1977)
 Леонардас Лукавичюс (~1995)
 Фабио Лопес (2008)
 Вальдас Иванаускас (2008—2009)
 Витаутас Янчаускас (2009)
 Арминас Нарбековас (2009—2012)
 Миндаугас Чяпас (2013)
 Максим Тищенко (2014)
 Вайдас Жутаутас (2015—2017)
 Томас Тамошаускас (2017—2021)
 Давид Афонсу (2021—)

История выступлений за последние годы 

В системе лиг также играет вторая команда клуба — «», в 2021 году — в I лиге.

Выступления в еврокубках

Известные воспитанники клуба 
Магдушаускас, Вайдас — полузащитник сборной Литвы до 21 года.

Текущий состав 

По состоянию на 30 июля 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Футбольные клубы Литвы
Гаргждай